From the 13th Sun () — седьмой студийный альбом шведской дум-метал-группы Candlemass.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Björn Flodkvist — Vocals
 Leif Edling — Bass
 Mats Ståhl — Guitars, FX
 Jejo Perkovic — Drums

Приглашённые музыканты 
 Carl Westholm — Synthesizers on "ARX/NG 891"

Прочие 
 Mats Ståhl — Recording, Mixing (Track 9)
 Mikeadelica — Photography (cover)
 Henke Jonsson — Remastering
 Bjorn Wallmark — Engineering, Recording
 Leif Edling — Producer, Mixing
 Uffe Ostling — Mixing
 Carl Westholm — Mixing, Recording (Track 5)
 Michael Lind — Mastering
 Sören Elonsson — Mastering
 Tomas Arfert — Cover Art, Graphics

Примечания 

Альбомы 1999 года
Альбомы Candlemass